La rue Marceau correspond à plusieurs voies parisiennes :
 par la rue de Rohan entre 1796 et 1814 ;
 par la rue de Wattignies entre sa création, en 1866, et 1879.

Ancien nom de voie parisienne
Homonymie de rues